Ян Пу - останній правитель держави У
 Ян Пу - китайський футболіст